Lagarde, település Franciaországban, Ariège megyében
Lagarde, település Franciaországban, Gers megyében
Lagarde, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Lagarde, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Lagarde, település Franciaországban, Moselle megyében
Lagarde-Enval, település Franciaországban, Corrèze megyében
Lagarde-Hachan, település Franciaországban, Gers megyében
Lagarde-sur-le-Né, település Franciaországban, Charente megyében
Lagardelle-sur-Lèze, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében